Imru-l-Qays Adí ibn Rabia at-Taghlabí al-Muhàlhil, poeta i oncle matern d'Imru-l-Qays ibn Hujr
 Imru-l-Qays ibn Abis al-Kindí, poeta i sahabí (company del profeta Mahoma)
 Imru-l-Qays ibn Hujr, poeta de la primera meitat del .
 Imru-l-Qays ibn Amr, rei dels làkhmides del 288 al 328
 Imru-l-Qays ibn an-Numan, rei làkhmida fill d'an-Numan (II) ibn al-Àswad